Federico Guillermo Enrique Augusto de Prusia (; Berlín, 19 de septiembre de 1779-Bromberg, 19 de julio de 1843) fue un general y miembro de la realeza prusiana. Nacido en al palacio de Friedrichsfelde, era el hijo más joven del príncipe Augusto Fernando de Prusia, el hermano del rey Federico el Grande, y de la margravina Isabel Luisa de Brandeburgo-Schwedt.

Carrera militar 
Augusto ingresó en el Ejército prusiano como joven, obteniendo el grado de capitán con dieciocho años. En 1803, pasó a ser mayor y se le concedió un batallón de infantería en propiedad. Tres años más tarde, ahora como teniente coronel, él y su batallón tomaron parte en la batalla de Auerstedt. Su hermano, el príncipe Luis Fernando, había sido muerto por el ejército francés a las órdenes de Napoleón I cuatro días antes. El propio Augusto fue capturado y retenido por los franceses hasta 1807.

En marzo de 1808, su primo, el rey Federico Guillermo de Prusia, lo ascendió a brigadier general. El príncipe pasó los siguientes cinco años reorganizando la artillería prusiana conjuntamente con Gerhard von Scharnhorst. Siete años después de la caída del ejército prusiano en Auerstedt, el príncipe se distinguió en la batalla de Leipzig. Continuó su campaña contra Napoleón a lo largo de 1814. En el invierno de 1814-1815, Augusto asistió al Congreso de Viena. Se trasladó al norte de Francia en junio de 1818 y retornó a Berlín tras el fin de la guerra.

Pasó sus últimos años inspeccionando las unidades de artillería en varias guarniciones de ciudades. Murió repentinamente en Bromberg durante uno de estos viajes, y fue enterrado en la Catedral de Berlín en un servicio acompañado por el coro del Estado y la Catedral de Berlín.

Relaciones y propiedades 
Aunque era uno de los terratenientes más ricos de Prusia, sus propiedades revertieron a la Corona tras su muerte, ya que no dejó legítimos herederos. Su primera amante, Karoline Friederike Wichmann, con la que cohabitó entre 1805 y 1817, le dio cuatro hijos. Ella fue ennoblecida como baronesa von Waldenburg. Su segunda amante fue Auguste Arend, después ennoblecida como baronesa von Prillwitz. Estuvieron juntos desde 1818 hasta la muerte de ella en 1834, y tuvieron siete hijos. Poco después de la muerte de la baronesa von Prillwitz empezó una relación con una casada morganáticamente, Emilie von Ostrowska, una noble polaca. Tuvieron una hija, Charlotte, que tenía cinco años cuando su padre murió, y fue criada por el sastre judío de su padre. Augusto murió en 1843 como último bisnieto sobreviviente de Jorge I de Gran Bretaña.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Prusia del siglo XVIII (Casa de Hohenzollern)
Generales de Prusia
Comandantes de las guerras napoleónicas
Cruz de Hierro
Caballeros de la Orden militar de María Teresa
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de segunda clase de la Orden de San Jorge
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de segunda clase de la Orden de San Vladimiro
Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)